Het WTA-tennistoernooi van Gold Coast (officieel Thalgo Women's Hardcourts) van 2002 vond plaats van zondag 30 december 2001 tot en met zaterdag 5 januari 2002 in de Australische stad Gold Coast. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Belgische Justine Henin speelde in beide finales – zij verloor die in het enkelspel maar won de titel in het dubbelspel, samen met de Amerikaanse Meghann Shaughnessy.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Belgische titelverdedigster Justine Henin in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Gold Coast op haar naam te schrij­ven. Het was haar 22e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Henin was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Giulia Casoni en Janette Husárová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Ai Sugiyama, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Justine Henin en Meghann Shaughnessy won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Miriam Oremans en Åsa Carlsson in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Shaughnessy had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Belgische Henin geen.

Behalve Henin was er nog een Belgische deelneemster: Els Callens – zij was het derde reekshoofd, samen de Australische Nicole Pratt met wie zij de tweede ronde bereikte.

Finaliste Miriam Oremans was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Gold Coast 2002
Gold Coast